Ангелина Юрьевна Никонова (27 февраля 1976, Ростов-на-Дону) — российский кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Творческая биография 
Окончив в Ростове-на-Дону с отличием специальную школу № 36 с углубленным изучением английского языка, переехала в Нью-Йорк, где получила высшее образование в Школе изобразительных искусств на факультете Film & Video.

Дипломный короткометражный фильм «Тупик» (Isosceles, 2001) был удостоен награды на международном кинофестивале студенческих фильмов «Святая Анна» в Москве и на международном фестивале экспериментальных фильмов Cineview (Флорида, США).

Премьера полнометражного российско-американского документального фильма «Точка возврата» состоялась в 2006 году в кинотеатре «Фитиль», где фильм шёл в прокате.

Российская премьера первого художественного полнометражного фильма Никоновой «Портрет в сумерках» по совместно созданному с актрисой Ольгой Дыховичной сценарию состоялась на «Кинотавре» в 2011 году. Международная премьера фильма состоялась в рамках программы «Авторские дни» Венецианского международного кинофестиваля. Фильм был спродюсирован Никоновой самостоятельно и снят за бюджет 17 тысяч долларов США на фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II за 29 дней . Работа собрала 18 наград на международных и российских кинофестивалях. Фильм был в кинопрокате в России и во Франции. За жёсткость и достоверность фильма коллеги кулуарно прозвали Никонову «фон Триер в юбке».

В 2014 году Никонова сняла свой второй художественный фильм, англоязычную комедию «», повествующую о жизни русскоязычных эмигрантов в Нью-Йорке. Сценарий был написан совместно с исполнителями главных ролей, Ольгой Дыховичной и Кареном Карагуляном. Премьера фильма состоялась на международном кинофестивале в Карловых Варах в 2015 году (хотя Никонова посчитала его «нефестивальным»). Фильм был в российском кинопрокате.

В 2016 году попробовала себя в формате телесериала, сняв под псевдонимом Вероника Самсонова романтическую четырёхсерийную комедию «Пуанты для Плюшки» (ТВ Центр), которая была номинирована на «Нику».

В 2017 году была приглашена компанией Cosmos к работе над сериалом «Победители» (НТВ), который был уже в производственном периоде. Успешно закончила сложные съёмки, в титрах упомянута вместе с режиссёром, начавшим проект.

Сценарий к третьему полнометражному фильму, американскому хоррору Nishkinata, Никонова написала сама. Съёмки проходили в штате Миссисипи, выход фильма ожидается в 2020 году.

Четвёртый фильм — мелодрама «Кто-нибудь видел мою девчонку?». Сценарий написан по книге Карины Добротворской «Сто писем к Серёже. Кто-нибудь видел мою девчонку?», продюсеры — Сабина Еремеева и Нателла Крапивина, вышел в прокат в 2021 году.

Живёт и работает в Москве. Помимо фильмов снимает рекламу, музыкальные клипы, телевизионные сериалы.

Семья и личная жизнь 
Отец — Юрий Степанович, мать — Жанна Александровна. Фамилия в девичестве — Федосеенко. Никонова, — родную фамилию по деду, — взяла в качестве псевдонима. В разводе с американским кинопродюсером Билли Дитрихом (Billy Dietrich).

Фильмография 

 1998 — Muscle Car, полнометражный художественный фильм (ассистент продюсера, «Бэд Лэмп Продакшнс», Нью-Йорк)
 1999 — Childbirth in America, документальный фильм (исполнительный продюсер, «Пэтчворк Продакшнс», Нью-Йорк)
 2000 — Dear Mother, короткометражный художественный фильм (второй режиссёр, «Пируэт Продакшнс», Нью-Йорк)
 2001 — Isosceles («Тупик»), короткометражный художественный фильм, дипломная работа
 2002 — «Светские хроники», телесериал (второй режиссёр)
 2002 — White Gold («Белое золото»), полнометражный художественный фильм (продюсер постпродакшна, дистрибьютер)
 2003 — «Снежная королева», телевизионный сериал, Central Partnership (сценарист)
 2005 — Flyover Country («Точка возврата»), документальный фильм (псевдоним Ангелина Фомина)
 2011 — «Портрет в сумерках», полнометражный фильм (сценарист, режиссёр, продюсер, второй режиссёр, художник-постановщик)
 2012 — «Трогательная история гимнастки», рекламный ролик агентства Grey (режиссёр)
 2013 — «История преображения Елена Ильиных», рекламный ролик агентства Grey (режиссёр)
 2014 — музыкальный клип группы «Fruktы» на песню «Варенье» (режиссёр)
 2015 — «Велкам хом», полнометражный художественный фильм (сценарист, режиссёр, продюсер)
 2016 — «Пуанты для Плюшки», телесериал, телеканал ТВЦ (режиссёр, псевдоним Вероника Самсонова)
 2017 — «Победители», телесериал, телеканал НТВ (режиссёр)
 2018 — «4:59», пилотный выпуск веб-сериала, видеоплатформа «Старт» (режиссёр)
 2019 — «Хэппиэнд», короткометражная комедия для благотворительного аукциона «Action 2019» (сценарист, режиссёр)
 2020 — «Нишкината», полнометражный художественный фильм (сценарист, режиссёр)
 2020 — «Кто-нибудь видел мою девчонку?», полнометражный художественный фильм, кинокомпания «Слон» (сценарист, режиссёр)

Награды 
 2011 — «Портрет в сумерках» — Кинотавр — за лучшую операторскую работу
 2011 — «Портрет в сумерках» —  — гран-при
 2011 — «Портрет в сумерках» — Варшавский кинофестиваль — за лучший дебют
 2011 — «Портрет в сумерках» — Международный кинофестиваль фильмов Центральной и Восточной Европы в Коттбусе — гран-при
 2011 — «Портрет в сумерках» — Международный кинофестиваль в Салониках — гран-при и приз «за лучший фильм» от греческих кинокритиков
 2011 — «Портрет в сумерках» — Международный кинофестиваль в Лиссабоне — гран-при
 2011 — «Портрет в сумерках» — Международный кинофестиваль «Восток-Запад» в Оренбурге — «за лучшую женскую роль».
 2011 — «Портрет в сумерках» — Международный кинофестиваль в Les Arcs Festival européen des Arcs, Les Arcs (Франция) — гран-при
 2011 — «Портрет в сумерках» — Фестиваль русских фильмов в Онфлёре — лучший дебют, лучший сценарий, лучшая женская роль
 2011 — «Портрет в сумерках» — III премия «Спутник над Польшей», Варшава (Польша)
 2011 — «Портрет в сумерках» — Национальная премия кинокритики и кинопрессы, Москва (Россия)
 2011 — «Портрет в сумерках» — Приз гильдии киноведов и кинокритиков России «Снято!»
 2012 — «Портрет в сумерках» — Art Film Fest — гран-при и лучшая женская роль
 2012 — «Портрет в сумерках» —  (Марокко) — лучший сценарий

Номинации 
 2011 — «Портрет в сумерках» — Европейская киноакадемия — открытие года
 2016 — «Пуанты для Плюшки» — Кинематографическая академия «Ника» — лучший дневной телевизионный сериал

Источники 

Кинорежиссёры России
Родившиеся в Ростове-на-Дону
Женщины-режиссёры России
Выпускники Школы изобразительных искусств (Манхэттен)